Матчі Групи 5 першого групового етапу чемпіонату світу з футболу 1982 відбувалися із 16 по 25 червня 1982 року на стадіонах Естадіо Луїс Касанова у Валенсії і Ромареда і Сарагосі.

Участь у змаганні у групі брали господарі турніру збірна Іспанії, а також команди Гондурасу, Югославії і Північної Ірландії.

Групу виграла збірна Північної Ірландії, яка здолала в останній грі іспанців, які, утім, також пройшли до другого групового раунду, хоча й і з другого місця.

Турнірне становище

Матчі

Іспанія — Гондурас

Югославія — Північна Ірландія

Іспанія — Югославія

Гондурас — Північна Ірландія

Гондурас — Югославія

Іспанія — Північна Ірландія

Примітки

Посилання
 Чемпіонат світу 1982 на сайті FIFA.com  
 Чемпіонат світу 1982 на сайті RSSSF  

Група 5